Патерн ( — взірець, зразок, маска, шаблон) — об'єкт, з якого робляться копії або набори повторюваних об'єктів.

Патерн — запозичене слово. Слово «pattern» використовується як термін у кількох західних дисциплінах і технологіях, звідки воно і проникло в наше мовне середовище. Сенс терміна «патерн» завжди вужче, ніж просто «зразок», і варіюється залежно від галузі знань, у якій використовується. Може відноситись до:

 Патерн — повторюваний елемент у різних сферах життя, переважно в природі та дизайні.
 Патерн (інформатика) — ефективний спосіб вирішення характерних задач проектування, зокрема проектування комп'ютерних програм.
 Патерн (психологія):
 1) набір стереотипних поведінкових реакцій або послідовностей дій;
 2) об'єднання сенсорних стимулів як належать одному класу об'єктів.
 Патерн (технічний аналіз) — характерна ділянка тимчасових графіків цін.
 Патерн (трекерна музика) — таблиця, яка визначає порядок та режим відтворення семплів на декількох каналах за деякий проміжок часу.
 Патерн (електронна музика) — набір заздалегідь запрограмованих, послідовно (зациклене) звучать різних партій інструментів.
 Патерн оригамі
 Також патерн в схемах для в'язання — схема візерунка, яка повторюється неодноразово в ряду.

Див. також 
 Патерна
 Патерно
 Шаблон
 Модель
 Принцип
 Структура
 Форма
 Образ
 Палітра
 Орнамент (архітектура)